В парному розряді жіночого тенісного турніру Borden Classic 1984,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Мерседес Пас і Ронні Рейс виграли титул, у фіналі перемігши пару Emilse Raponi і Адріана Віллагран 6-4, 7-5.

Сіяні пари 

 Кенді Рейнолдс /  Пем Вайткросс (чвертьфінал)
 Бет Герр /  Наоко Сато (1-ше коло)

 Ліса Бондер /  Габріела Сабатіні (1-ше коло)
 Emilse Raponi /  Адріана Віллагран (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Borden Classic